Рабочий посёлок (пгт) Уруша — городское поселение в Сковородинском районе Амурской области.

Административный центр — пгт Уруша.

История 
11 апреля 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 473-ОЗ образовано муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Уруша» и наделено статусом городского поселения.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование на сайте администрации района

Муниципальные образования Сковородинского района
Городские поселения Амурской области